Тьянгистенко () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 64 356 человек.

История 
Город основан в 2008 году.

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мехико